Tveta distrikt kan syfta på:

Tveta distrikt, Småland
Tveta distrikt, Södermanland
Tveta distrikt, Värmland

Se även
Tveta